Ри́мский обря́д, Латинский обряд — центральный среди латинских (западных) литургических обрядов.

Разновидности 
Наиболее распространённым из них является Римский обряд; прочие обряды и изводы имеют распространение лишь в ограниченных географических регионах (мосарабский — в некоторых городах Испании, прежде всего в Толедо, амвросианский — в Милане и тому подобное) или в монашеских орденах (орденские обряды бенедиктинцев, кармелитов, премонстрантов, сервитов и цистерцианцев).

Первичное оформление латинского обряда произвел Григорий Двоеслов. Начинается месса с интроита, затем kyrie eleison (Господи, помилуй), затем gloria, затем молитва-коллекта, чтение апостола, гимн-градуал, чтение Евангелия, Офферторий, анафора

Тридентский обряд 
Тридентский собор предписал, среди прочего, бо́льшую унификацию богослужебной практики. Все обычаи, не имевшие к тому времени 200-летней истории, должны были быть упразднены; Папой св. Пием V для всей Церкви были опубликованы исправленные издания богослужебных книг (прежде всего, Миссала и Бревиария) в той редакции, которая употреблялась к тому времени в самом Риме.

Реформы Второго Ватиканского собора 
Начавшийся в 1962 году Второй Ватиканский собор постановил, среди прочего, «пересмотреть» Миссал и другие богослужебные книги. После Собора была создана комиссия, создавшая новые богослужебные книги (не всегда в соответствии с указаниями Собора, а иногда и вопреки им), которые и были введены Папой Павлом VI, с 1970 года.

Не все католики приняли эти изменения, появились различные движения католиков-традиционалистов, не принимающих новый обряд, или, по крайней мере, предпочитающих ему старый. Они утверждают, что Ново-Римский обряд является не эволюционным развитием прежнего обряда, а новым по сути обрядом, существенно отличающимся от всех традиционных обрядов Запада.

Таким образом, в настоящее время можно говорить о двух формах римского обряда:
 дореформенная или «экстраординарная» форма, часто именуемая также «тридентской мессой» или «традиционным» обрядом, и
 новая, «ординарная» форма, часто именуемая Novus Ordo Missae.

Названия «ординарная» и «экстраординарная» связаны с motu proprio папы Бенедикта XVI Summorum Pontificum, изданным 7 июля 2007 года, согласно которому тридентский обряд (в редакции 1962 года) является «экстраординарным» способом совершения литургии в латинском обряде (в то время как «ординарным» остается Novus Ordo), для совершения которого не требуется разрешения епископа. Согласно Summorum pontificum, священник может совершать мессу по «старому» обряду в частном порядке, в том числе и с присутствием верных. При наличии группы верных, желающих регулярного совершения таких месс в храме, приходские настоятели должны по возможности это обеспечить.

В большинстве храмов католической церкви, использующих римский обряд, богослужения в настоящее время совершаются по новому обряду.

Латинский обряд в православной церкви 

С точки зрения православия, латинский обряд в том виде, в котором он сформировался до разделения православной и католической церквей, является частью святоотеческого наследия и литургического Предания и равноспасителен восточному обряду. В частности, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий перевели на церковнославянский язык не только греческую, но и латинскую службу и служили по обоим обрядам.

Неоднократно предпринимались попытки ввести латинский обряд в литургическую практику поместных православных церквей — для облегчения миссионерской деятельности на Западе, а также для удовлетворения запросов тех православных, которым нравится западный обряд, но не настолько, чтобы переходить в католичество.

Отличия православного латинского обряда от католического 
Во всех православных приходах латинского обряда Credo на мессе читается без filioque. А в некоторых гостии (просфоры) пекутся из квасного теста.

История 
Первый православный приход римского обряда был открыт в Париже, усилиями Луи-Шарля Винарта и впоследствии священника Лукиана Шамбо. Первая православная месса по римскому обряду состоялась в 1937 году на Сретение Господне в Вознесенском храме Парижа. Община этого храма находилась в общении с Московским патриархатом.

Были проекты создания православных приходов римского обряда и у Русской православной церкви заграницей, в которых особую роль играла поддержка архиепископа Иоанна.

Современное положение 
В США имеется около 12 православных приходов латинского обряда, находящихся под юрисдикцией Северо-Американской епархии Антиохийского патриархата.

В России предпринимались попытки использовать латинский обряд под омофором различных маргинальных псевдо-православных юрисдикций.

См. также 
 Месса

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Западные литургические обряды
Западное христианство
Католическое богослужение